

Воинские звания и знаки различия Афганской национальной армии 
<noinclude>

Воинские звания и знаки различия Национального воздушного корпуса Афганистана 
<noinclude>

<noinclude>

Афганистан